Next of Kin (englisch: Angehöriger) oder The Next of Kin ist der Originaltitel folgender Filme: 
 Die nächsten Angehörigen (1942), britischer Kriegsfilm von Thorold Dickinson
 Montclare – Erbe des Grauens, australisch-neuseeländischer Horrorfilm von Tony Williams
 Die nächsten Angehörigen (1984), kanadische Filmkomödie von Atom Egoyan
 Ruf nach Vergeltung, US-amerikanischer Actionfilm von John Irvin
 Next of Kin (2008), US-amerikanisches Drama von Martha M. Elcan